Emanuel Strnad je jméno a příjmení následujících osob:

 Emanuel Strnad (učitel) (1894–1985) – učitel, badatel a popularizátor historie obcí Mladoboleslavska
 Emanuel Strnad (legionář) (1886–?) – italský legionář 1918–1919